Luigi Ghedina – alpinista italiano
Luigi Ghedina – pittore italiano